Frederika est un prénom féminin d'origine germanique. C'est aussi un nom de lieu.

Prénom

Toponyme 

 Frederika, ville de l'Iowa

Prénom allemand